Pontophilus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1817. Pontophilus ingår i familjen Crangonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Pontophilus